Пон-д’Эн () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Пон-д’Эн. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01304.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Лиона, в 20 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река Эн.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2627 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1616 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1223 были экономически активными, 393 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 1223 активных жителей работали 1063 человека (577 мужчин и 486 женщин), безработных было 160 (83 мужчины и 77 женщин). Среди 393 неактивных 108 человек были учениками или студентами, 159 — пенсионерами, 126 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 2004 года.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн